Billa – catena di supermercati austriaca 
 Efstrat Billa – allenatore di calcio ed ex calciatore albanese
 Nicole Billa – calciatrice austriaca
 Salvatore Billa – attore e stuntman italiano